Districtul Alexander sau Districtul civil Alexander (conform originalului, Alexander Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Canada și Statele Unite ale Americii.

Statele Unite ale Americii

Dakota de Nord 

 Districtul civil Alexander, comitatul Stutsman, statul ;

Ohio 

 Districtul civil Alexander, comitatul Athens, statul ;

Vezi și 

 Alexander (dezambiguizare)
 Alexandru (dezambiguizare)
 Comitatul Alexander (dezambiguizare)
 Districtul Alexander (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii